Леонид Васильевич Рудаков (10 октября 1935 год, село Никольское, Алтайский край) — аппаратчик Бийского химического комбината Министерства машиностроения СССР, Алтайский край. Герой Социалистического Труда (1974).

Биография 
Родился в 1935 году в крестьянской семье в селе Никольское. Трудовую деятельность начал бетонщиком в строительном тресте № 122 в Бийске. Участвовал в строительстве Бийского химического комбината. После окончания Семипалатинского геологоразведочного техникума работал коллектором горной партии Северо-Алтайской геологоразведочной экспедиции. Чтобы получить дополнительную рабочую специальность окончил ПТУ № 4 по специальности «ремонт технологического оборудования». С 1962 года — специалист по ремонту технологического оборудования, аппаратчик Бийского химического комбината.

Ежегодно перевыполнял производственный план и личные социалистические обязательства. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1974 года за выдающиеся успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973 года и принятых социалистических обязательств удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1976 году избирался делегатом XXV съезда КПСС.

Проживает в Бийске. Входит в состав Совета старейшин при губернаторе Алтайского края.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1974 года
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Почётный гражданин Бийска (1986)

Примечания

Литература 
 Золотые звезды Алтая: библиогр. указатель лит. о Героях Социалистического Труда / сост. Р. М. Рязанова; ред. В. М. Самотохин; АКУНБ им. В. Я. Шишкова. — Барнаул: РИО, 1987. — 110 с.
 Рудаков Л. Бессмертие нашего дела.//Бийский рабочий. — 1983.— 30 июля.
 Ковалькова О. Каждый перед временем в ответе.//Бийский рабочий.— 1986.— 6 мая.
 Рудаков Леонид Васильевич.//Галерея выдающихся людей Бийска.— Бийск, 2002.— Вып. 4. Почетные граждане города Бийска.— С. 13.
 Игошин В. Современный Бийск глазами Почетного гражданина.//Бийский рабочий.— 2005.— 18 июня.
 Белозерцев В. Ф. Рудаков Леонид Васильевич.//Бийск: энциклопедия. — Бийск, 2009. — С. 263.

Ссылки 

 Биографические сведения
 Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил Героя Социалистического Труда Леонида Рудакова с 80-летием
 Почетный гражданин города Леонид Рудаков пронес любовь к труду через всю свою жизнь

Делегаты XXV съезда КПСС